contractie in de algemene betekenis van 'samentrekking' (doorverwijspagina)
 contractie (taalkunde), verschijnsel in de fonologie
 contractie (stijlfiguur)
 contractie (techniek), term uit de civiele techniek
 samentrekken van spieren:
spiercontractie
concentrische contractie
excentrische contractie
volumecontractie